Palo Seco hace referencia a varios artículos.

Lugares
 Palo Seco (Argentina), localidad de la provincia de Catamarca;
 Palo Seco (Venezuela), localidad del estado Guárico;
 Palo Seco (Toa Baja), barrio del municipio de Toa Baja, Puerto Rico;
 Palo Seco (Maunabo), barrio del municipio de Maunabo, Puerto Rico;

Además
 Palo seco, tipografía propia de diarios y revistas.
 Palo seco, nombre vernáculo dado en Ecuador a una especie de pez (Rineloricaria jubata).